Reynoldstown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Reynoldstown Historic District (Georgia), ID-Nr. 02001405
 Reynoldstown Historic District (North Carolina), ID-Nr. 08000111